Vasaloppet es una carrera de esquí de fondo que se disputa anualmente en Suecia. El recorrido cubre una distancia de 90 kilómetros y discurre entre las ciudades de Sälen y Mora.

Esta competición, que se viene realizando anualmente desde 1922, conmemora un pasaje fundamental de la historia de Suecia que tuvo lugar durante la huida del rey Gustavo I Vasa, mientras era perseguido por las tropas danesas en el año 1521. Dos soldados le alcanzaron esquiando hasta Sälen, desde donde le llevaron a Mora, para así comenzar la sublevación contra el rey danés Cristián II que supuso la independencia del reino de Suecia.

A esta carrera, que tiene lugar el primer domingo de marzo, asisten unos 15 000 esquiadores, tanto aficionados como profesionales.

El ganador de la primera edición, en 1922, fue el sueco Ernst Alm. La primera victoria extranjera fue la del finlandés Pekka Kuvaja en 1954.

Se permitió la participación de esquiadoras en las dos primeras ediciones, pero fueron excluidas entre 1924 y 1980.

Ganadores

Referencias

Enlaces externos 

Sitio web (en sueco)

Esquí
Gustavo I de Suecia